Сергей : Бережной, Сергей Александрович (род. 1955) — русский прозаик, публицист, федеральный судья.
 Бережной, Сергей Валерьевич (род. 1966) — русский журналист, литератор и переводчик.
 Бережной, Сергей Денисович (1908—1978) — советский контр-адмирал.
 Бережной, Сергей Евгеньевич — российский историк, автор трудов по истории России.
 Бережной, Сергей Иванович (1929—1993) — фрезеровщик Запорожского автомобильного завода «Коммунар», Герой Социалистического Труда.
 Бережной, Сергей Михайлович (1949—2011) — российский артист балета, хореограф и педагог, Народный артист России.
 Бережной, Сергей Сергеевич — российский историк военно-морского флота.
 Бережной, Сергей Тимофеевич (1927—1988) — бригадир слесарей-монтажников по монтажу силовых установок керченского судостроительного завода «Залив», Герой Социалистического Труда.